«Rude Boy» () — четвёртый сингл барбадосской певицы Рианны из её четвёртого студийного альбома Rated R (2009).

О песне 
Песня была написана Макебой Риддик совместно с норвежской продюсерской командой Stargate, состоящей из Тора Эрика Хермансена и Миккела Сторлеера Эриксена. Название композиции придумала сама Рианна. Основной бит был написан Робом Свайром из австралийской группы Pendulum, представляя собой сочетание электронной танцевальной музыки и медленных ритмов хип-хопа. Изначально над текстом песни работала американская певицей Эстер Дин, но ей так и удалось закончить композицию, поэтому продюсеры обратились к Макебе Риддик, ранее написавшей для Рианны песню «Live Your Life». Совместными усилиями был написан текст, который попал в финальную версию «Rude Boy».

Изначально никто из авторов не ожидал, что песня станет настолько успешной. Риддик вспоминала, что они с Рианной посмеивались над несерьёзными словами песни. Хермансен и вовсе переживал, что песня не попадёт в альбом, не соответствуя его мрачному настроению. Композиция попала на альбом лишь благодаря настойчивости самой Рианны. Вскоре после выхода сингл оказался на четвёртом месте в американском хит-параде Billboard Hot 100, а затем и вовсе поднялся на первую позицию. Для Риддик это стало настоящим сюрпризом, так как ранее ни одна из написанных её песен не возглавляла национальный чарт. Эриксен также признавался, что не верил, что эта песня станет наиболее популярной со всего альбома.

Отзывы критиков 
В британском ежедневнике The Guardian песню назвали одним из ярких моментов пластинки, наряду с композицией «Hard». Алексис Петридис посчитал, что она позволяет раскрыть стиль певицы — «угрюмый, ледяной, монотонный, уникальный на фоне пантеона ритм-энд-блюзовых див».

На сайте Pitchfork композицию «Rude Boy» назвали одной из самых лёгких на мрачной пластинке. По мнению редактора, этот клубный трек был выдержан в стиле более раннего альбома Рианны Good Girl Gone Bad (2007) и выгодно отличался от прочего «авантюрного» материала c новой пластинки.

Энн Пауэрс (Los Angeles Times) обратила внимание на то, что Рианна представляла собой олицетворение современной карибской поп-сцены, ранее ассоциировавшейся преимущественно с исполнителями-мужчинами. По ей мнению, в песне «Rude Boy» Рианна насмехалась над одним из таких персонажей, задавая ему вопрос: «Этой ночью я позволю тебе быть капитаном. Но справишься ли ты? Достаточно ли ты велик?».

Ник Левайн на сайте Digital Spy назвал «Rude Boy» «поп-жемчужиной с танцевальным уклоном», позволившей Рианне проявить себя как никогда ярко. По его мнению, песня стала самым запоминающимся моментом нового альбома, сочетающим островные корни Рианны, хитовость её пластинки 2007 года и зрелость артистки, недавно прошедшей через «Грэммигейт» — отмену выступления на престижной премии в связи с обвинениями её бойфренда Криса Брауна в насилии.

Список композиций 
Digital download
 «Rude Boy» — 3:43
 «Rude Boy» (Instrumental version) — 3:43

Чарты и сертификации

Примечания 

Синглы 2010 года
Песни Рианны
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие хит-парад Израиля